peut désigner :
  de la  division d'infanterie bavaroise (Empire allemand)
  d'artillerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale (France)
  brigade blindée (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)